Die Ewige Tabelle der Hallenhockey-Bundesliga der Damen führt alle Vereine auf, die mindestens eine Spielzeit in der Hallenhockey-Bundesliga der Damen gespielt haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand nach der Saison 2008/09.

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hallenhockey-Bundesliga der Damen